Orba puede designar:

 al municipio español de Orba, en la provincia de Alicante.
 al valle español de Orba, en la provincia de Navarra.
 Orba, personaje de la mitología celta.